Шкуратова — женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Шкуратова, Ирина Алексеевна (род. 1956) — российский учёный-ветеринар.
 Шкуратова, Полина Александровна (1947—2022) — советская и украинская актриса.